Ильескас ()

 Топоним
 Ильескас — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Толедо, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча.

 Фамилия
 Ильескас, Альфонсо де — ординарий архиепархии Бургоса (Испания, 1413—1414).
 Ильескас, Гонсало де (около 1518 — около 1583) — испанский историк.
 Ильескас, Мигель (род. 1965) — испанский шахматист, гроссмейстер, участник 10-и шахматных Олимпиад (1986—2008).